Boti (stad), een stad in Indonesië
 Boti (instrument), een snij-instrument uit de regio van Bangladesh